Campeloma lewisi är en snäckart som beskrevs av Walker 1915. Campeloma lewisi ingår i släktet Campeloma och familjen sumpsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sumpsnäckor
lewisi